Бишари:

 Бишари — город в Ливане, мухафаза Северный Ливан. 
 Бишари — один из 25 районов Ливана, входит в состав провинции Северный Ливан.